Вяльки — название населённых пунктов:

Россия 
 Вяльки — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Вяльки — деревня в Унечском районе Брянской области.